Název Černovír má více sídel:
 Černovír (Olomouc), část města Olomouc v okrese Olomouc
 Černovír (Ústí nad Orlicí), část města Ústí nad Orlicí v okrese Ústí nad Orlicí

Související články 
 Černvír – obec v okrese Brno-venkov

Externí odkazy